A váci püspökök listája a váci egyházmegye püspökeit tartalmazza.

A püspökök listája 

{|  style="background:AntiqueWhite;text-align:left;" 
! Név
! Hivatali idő
! Megjegyzések
|- 
| Besztert
|?
|
|- 
|Kelemen
|1055? k.
|
|- 
|Áron/Lázár
|1075 k.
|
|- 
|Marcellus
|1103–1119?
|
|- 
|Marcellinus
|1119/1131–1138/1139
|
|- 
|Odo?
|1140–1151
|
|- 
|Ipoly
|1156–1157
|
|- 
|Ded
|1158–1169?
|
|- 
|Jób
|1181–1183
|
|- 
|Boleszlo
|1188?–1212
|
|- 
|Jakab
|1213
|
|- 
|Bereck
|1221–1235
|
|- 
|Mátyás
|1238–1240
|
|- 
|Báncsa István
|1241–1243
|
|- 
|Haymo
|1243–1254
|
|- 
|Mátyás
|1259–1262
|
|- 
|Fülöp
|1262–1278
|
|- 
|Tamás
|1278–1289
|
|- 
|Haab
|1290–1301
|
|- 
|Lőrinc
|1317–1328
|
|- 
|Rudolf
|1329–1341
|
|- 
|Szécsényi Mihály 
|1341–1363
|
|- 
|De Surdis János
|1363–1375
|
|- 
|Vilmosfia Péter,
|1375–1401
|
|- 
|Miklós
|1401–1406
|
|- 
|Fülöp
|1407–1419
|
|- 
|Gata nembeli Némedi Miklós
|1419–1430
|
|- 
|Gathalóczi Mátyás
|1436–1440
|
|- 
|Agmándi Kecsethy Péter
|1440–1449
|
|- 
|Bátyai (Szilassy) Vince
|1450–1474
|
|- 
|Báthori Miklós
|1474–1506
|
|- 
|Szelestei Gosztonyi János
|1507–1509
|Később erdélyi püspök.
|- 
|Várdai Ferenc
|1509–1514
|Később erdélyi püspök.
|- 
|Szalkai László
|1514–1520
|Később esztergomi érsek.
|- 
|Országh János
|1520–1536
|
|- 
|Brodarics István
|1537–1539
|
|- 
|Sbardelatti Ágoston
|1548–1552
|
|- 
|Péterváradi Balázs
|1553–1560
|
|- 
|Ujlaky János
|1560–1578
|
|- 
|Mossóczy Zakariás
|1578–1582
|Később nyitrai püspök.
|- 
|Melegh Boldizsár
|1582
|
|- 
|Pethe Márton
|1582–1587
|
|- 
|Mathéssy István
|1587–1591
|
|- 
|Szuhay István
|1593–1598
|Később kalocsai érsek.
|- 
|Zalatnaky György,Radovits Péter
|1598–1608
|
|- 
|Almásy Pál
|1608–1621
|
|- 
|Dallos Miklós
|1621–1623
|
|- 
|Sennyey István
|1623–1628
|
|- 
|Dávid Pál
|1628–1630
|Később veszprémi püspök.
|- 
|Draskovich György
|1630–1635
|Később győri püspök.
|- 
|Nagyfalvi Gergely
|1635–1643
|
|- 
|Püsky János
|1643–1644
|
|- 
|Kopcsányi Mihály
|1644–1646
|
|- 
|Hosszútóthy László
|1646–1648
|
|- 
|Püsky János (2x)
|1648–1649
|
|- 
|Tarnóczy Mátyás
|1650–1655
|
|- 
|Zongor Zsigmond
|1655–1658
|
|- 
|Erdődi Pálffy Tamás
|1658–1660
|
|- 
|Szentgyörgyi Ferenc
|1660–1663
|
|- 
|Szegedi Ferenc Lénárd
|1663–1669
|Később egri püspök.
|- 
|Pongrácz György
|1669–1676
|
|- 
|Gubasóczy János
|1676–1679
|Később kalocsai érsek.
|- 
|Korompay Péter
|1679–1681
|
|- 
|Kéry János
|1681–1685
|
|- 
|Balogh Miklós
|1685–1689
|
|- 
|Dvornikovich Mihály
|1689–1705
|
|- 
|Esterházy Imre
|1706–1708
|Később esztergomi érsek.
|- 
|Kollonich Zsigmond
|1708–1716
|Később bécsi püspök.
|- 
|Leslie Vilmos
|1716–1717
|
|- 
|Althann Mihály Frigyes
|1718–1734
|
|- 
|Althann Mihály Károly
|1734–1756
|
|- 
|Migazzi Kristóf Antal
|1756–1757
|
|- 
|Forgách Pál
|1757–1759
|
|- 
|Eszterházy Károly
|1759–1761
|Később egri püspök.
|- 
|Migazzi Kristóf (2x)
|1762–1786
|
|- 
|Splényi Ferenc
|1787–1795
|
|-  bgcolor = "#ccccff" 
|Habsburg–Estei Károly Ambruskormányzóként
|1806–1808
|Később esztergomi érsek.
|- 
|Kámánházy László
|1808–1817
|
|- 
|Nádasdy Ferenc
|1823–1845
|
|-  bgcolor = "#ccccff" 
|Szarvas Ferenc kormányzó|1845–1849
|
|-  bgcolor = "#ccccff" 
|Mericzay Antal kormányzó|1849–1851
|
|- 
|Roskoványi Ágoston
|1851–1859
|Később nyitrai püspök.
|- 
|Peitler Antal József
|1859–1885
|
|- 
|Schuster Konstantin
|1886–1899
|
|- 
|Csáky Károly
|1900–1919
|
|- 
|Hanauer Árpád István
|1919–1942
|
|- 
|Dr. Pétery József
|1942–1967
|
|-  bgcolor = "#ccccff" 
|Dr. Kovács Vince, helynök, apostoli kormányzó|1959–1969
|
|- 
|Dr. Bánk József
|1969–1975
|
|- 
|Dr. Endrey Mihály
|1975–1977
|
|- 
|Dr. Bánk József (2x)
|1977–1987
|Érsek-püspök.
|- 
|Marosi Izidor
|1987–1992
|
|- 
|Keszthelyi Ferenc
|1992–2003
|
|- 
|Dr. Beer Miklós
|2003–2019
|
|-
|Marton Zsolt
|2019-hivatalban
|
|}

 Jegyzetek 

 Források 
 Karcsú Antal Arzén: Vácz város története'', II. kötet. Vác, 1880.
 , Váci püspökség

További információk 
 
 Szarka Gy.: A váci egyházmegye és püspökei a török hódítás korában. Vác, 1947
 Sándor Frigyes: A váci egyházmegye története. Kz. 1985
 Török József – Legeza László: A váci püspökség évezrede, Mikes Kiadó Kft., Budapest, 2001

Kapcsolódó szócikkek 
 Vallási vezetők listái ország szerint

Magyarországgal kapcsolatos listák
Egyházi vezetők listái
 
Vác